Relazione costitutiva – insieme di equazioni che descrivono completamente e sinteticamente il comportamento di un certo tipo di materiale.
Relazione costitutiva – in elettrotecnica è dedicata in particolare alla componentistica elettrotecnica.